Ermita de Sant Isidre (Altea) ermita que a Altea (la Marina Baixa) 
 Ermita de Sant Isidre (Ginestar), ermita al sud-est de la població de Ginestar (la Ribera d'Ebre)
 Ermita de Sant Isidre de Beneixama, edifici a l'Alt Vinalopo
 Ermita de Sant Isidre (el Castellet), ermita al municipi de Tremp, de la comarca del Pallars Jussà